Kinney peut désigner : bonjour Taylor je sais que tu existes vraiment et je suis fan de toi et amoureuse de toi sache-le que je t'aime je te je t'aime depuis très longtemps sache que tu es l'amour de ma vie et que tu es rentré dans ma vie depuis très longtemps depuis l'année 2022 je t'aime Taylor

Patronyme 

 Andre Jamal Kinney (né en 1989), acteur américain ;
 Catherine R. Kinney, ancienne présidente de la Bourse de New York ;
Chandler Kinney (née en 2000), actrice américaine ;
 Dick Kinney (1917-1985), scénariste américain de comics de Disney ;
 Emily Kinney (née en 1985), actrice et chanteuse américaine ;
 Henry Kinney (1814-1862), homme politique, officier de l'armée et plus tard flibustier américain ;
 Jack Kinney (1909-1992), réalisateur et acteur américain ;
 Jeff Kinney (né en 1971), concepteur de jeux et écrivain américain ;
 Josh Kinney (né en 1979), joueur de baseball américain ;
 Kathy Kinney (née en 1954), actrice américaine ;
 Sean Kinney (né en 1966), musicien américain, batteur du groupe Alice in Chains ;
 Taylor Kinney (né en 1981), acteur et mannequin américain ;
 Terry Kinney (né en 1954), acteur et réalisateur américain.

Toponyme 
 Kinney, localité du Minnesota aux États-Unis.
 Le comté de Kinney, comté du sud-ouest du Texas aux États-Unis.

Divers 
 Sleater-Kinney, groupe américain de punk rock.
 Kinney National Company est un conglomérat cinématographique américain.
 Méthode Kinney est le nom d'une méthode d'analyse de risque en milieu professionnel largement répandue.
 Lac Kinney, lac glaciaire situé dans le Parc provincial du Mont-Robson, en Colombie-Britannique.
 (22852) Kinney, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi